Das Damendoppel der Australian Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Nachdem Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez ein Jahr zuvor an den Schwestern Serena und Venus Williams gescheitert waren, konnten sie diesmal das Turnier für sich entscheiden. Sie bezwangen im Finale die Russinnen Swetlana Kusnezowa und Jelena Lichowzewa mit 6:4, 6:3.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2004